Em inglês, Royal Army Medical Corps(RAMC), consiste na corporação de médicos militares do Reino Unido, responsáveis por serviços de saúde à combatentes e civis durante tempos de guerra. A RAMC está ativa desde 1898 e juntamente com a Corporação Veterinária, a Corporação de Dentistas e a Corporação de Enfermeira da Rainha Alexandra, forma o essencial serviço médico do exército britânico.
Apelidados de "Lanceiros de Linhaça", possuem como lema:"In Arduis Fidelis" (Fiéis na adversidade) e suas marchas são: Here's a Health unto His Majesty (Aqui está a saúde à sua majestade - marcha rápida - A.J. Thornburrow); Her bright smile haunts me still (Seu sorriso brilhante ainda assombra-me - marcha devagar - J. Campbell).